L'édition 2017 du tournoi de tennis de Tachkent se déroule du 25 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Kateryna Bondarenko remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Julia Boserup et de la Belge Kirsten Flipkens. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Kozlova et Stefanie Vögele.

Lauréates 
Kateryna Bondarenko remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Tímea Babos, après plus de 9 ans depuis son premier titre à Birmingham en 2008.

En double, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková remportent leur  ensemble en battant en finale Nao Hibino et Oksana Kalashnikova. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 201
Tachkent
2017 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2017